Cap Blanch
 Biografies:
 Adolf Blanch i Cortada (Alacant, 1832 - Barcelona, 1887), poeta, historiador i periodista català d'origen valencià
 Àngel Blanch i Reynalt (Castelló d'Empúries, 1907 - Montpeller, 1965), músic i compositor català
 Antoni Blanch i Xiró (Barcelona, 1929 - 2013), jesuïta i humanista
 Bartomeu Blanch i Castells (Monistrol de Montserrat, 1816 - Buenos Aires, 1890), organista, violinista, mestre de capella i compositor 
 Berna Blanch i Chirivella (Catarroja, 1967), escriptor valencià
 Daniel Blanch (Barcelona, 1974), pianista 
 Manuel Blanch i Puig (Mataró, 1827 - 1883), mestre de capella a Santa Maria de Mataró
 Miquel Blanch i Roig (Castellbisbal, 1889 - Barcelona, 1936), compositor, pianista i director de cors 
 Ferran Blanch i Arché (Tortellà, 1904 - Barcelona, 1967), compositor
 Hortensia Blanch Pita (l'Havana, 1914 - Mèxic, 2004), escriptora gallega
 Ignasi Blanch
 Joan Blanch i Rodríguez (1937), advocat i polític català
 Josep Blanch i Graells (Vilafranca del Penedès, 1775 - Vilafranca del Penedès, 1851), abat de Montserrat
 Josep Blanch i Reynalt (Castelló d'Empúries, 1888 - 1954), músic i compositor de sardanes i director de cobla
 Rafael Blanch i Via (Barcelona, 1933), músic i compositor
 Xavier Blanch i Pla (Barcelona, 1918 — Madrid, 1999), pintor barceloní